Asiatiska spelen 2014 hölls i Incheon i Sydkorea under perioden 19 september-4 oktober 2014. Staden tilldelades spelen vid ett möte i Kuwait. De fick spelen i konkurrens med Delhi i Indien.

Sporter

Badminton
Baseboll inklusive Softball
Basket
Bordtennis
Bowling
Boxning
Brottning
Bågskytte
Cricket
Cykling
Fotboll
Friidrott
Fäktning
Golf
Gymnastik
Handboll
Judo
Kanotsport
Kabaddi
Karate
Landhockey
Modern femkamp
Ridsport
Rodd
Rugby
Segling
Sepak takraw
Simning, simhopp, vattenpolo och synkroniserad simning
Skytte
Squash
Taekwondo
Tennis inklusive Soft tennis
Triathlon
Tyngdlyftning
Wushu

Medaljfördelning 
 Värdnation
{| 
|-
|1||align=left||| 151 || 108 || 85 || 344
|-style="background:#ccccff;"
|2||align=left||| 79 || 70 || 79 || 228
|-
|3||align=left||| 47 || 77 || 77 || 201
|-
|4||align=left||| 28 || 23 || 33 || 84
|-
|5||align=left||| 21 || 18 || 18 || 57
|-
|6||align=left||| 12 || 7 || 28 || 47
|-
|7||align=left||| 11 || 11 || 14 || 36
|-
|8||align=left|||11 || 10 || 36 || 57
|-
|9||align=left||| 10 || 18 || 23 || 51
|-
|10||align=left||| 10 || 0 || 4 || 14
|-
|-
|11||align=left||| 9 || 14 || 22 || 45
|-
|12||align=left||| 9 || 6 || 4 || 19
|-
|13||align=left||| 6 || 12 || 25 || 43
|-
|14||align=left||| 5 || 14 || 14 || 33
|-
|15||align=left||| 5 || 6 || 14 || 25
|-
|16||align=left||| 5 || 4 || 12 || 21
|-
|17||align=left||| 4 || 5 || 11 || 20
|-
|18||align=left||| 3 || 5 || 4 || 12
|-
|19||align=left||| 3 || 3 || 1 || 7
|-
|20||align=left||| 2 || 1 || 1 || 4
|-
|21||align=left||| 1 || 10 || 25 || 36
|-
|22||align=left|||1 || 3|| 11 || 15
|-
|rowspan=2|23||align=left||| 1 || 1 || 3 || 5
|-
|align=left||| 1 || 1 || 3 || 5
|-
|rowspan=2|25||align=left||| 1 || 0 || 3 || 4
|-
|align=left||| 1 || 0 || 3 || 4
|-
|26||align=left||| 1 || 0 || 1 || 2
|-
|27||align=left||| 1 || 0 || 0 || 1
|-
|28||align=left||| 0 || 3 || 4 || 7
|-
|29||align=left||| 0 || 2 || 4 || 6
|-
|30||align=left||| 0 || 2 || 2 || 4
|-
|31||align=left||| 0 || 1 || 5 || 6
|-
|rowspan=2|32||align=left||| 0 || 1 || 2 || 3
|-
|align=left||| 0 || 1 || 2 || 3
|-
|rowspan=2|34||align=left||| 0 || 1 || 1 || 2
|-
|align=left||| 0 || 1 || 1 || 2
|-
|36||align=left||| 0 || 0 || 1 || 1
|-
!colspan=2| Totalt || 436 || 436 || 575 || 1447
|}

Referenser 
 BBC: South Korea wins Asian Games vote

2014 i Sydkorea
2014
Sportåret 2014
Internationella sportevenemang i Sydkorea
Incheon
WP:Projekt Korea